Plaats in Indonesië
 Triharjo (Pandak), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Triharjo (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Triharjo (Merbau Mataram), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Triharjo (Gemuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java